Ben 10 – amerykański serial animowany z 2016, reboot serialu Ben 10 z 2005 roku.

Serial emitowany w Polsce na kanale Cartoon Network od 10 października 2016 roku.

22 maja 2017 roku przedłużono serial o drugi sezon. 8 marca 2018 roku serial został przedłużony o trzeci sezon, a 10 stycznia 2019 roku o czwarty.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: 
 Dariusz Błażejewski (odc. 1-3, 5, 7, 11-21, 23-29, 31, 34, 36-40, 51-60, 65-100, 116, 122, 124, 126, 128, 130, 133-152, 167-180),
 Adam Łonicki (odc. 4, 6, 8-10, 41-50)
Dialogi polskie:
 Kamila Klimas-Przybysz (odc. 1-3, 5, 7, 11-21, 23-29, 31, 34, 37-40, 101-110, 173-180),
 Anna Wysocka (odc. 3),
 Zofia Jaworowska (odc. 4, 6, 8-10, 36),
 Dariusz Paprocki (odc. 41-60),
 Dariusz Kosmowski (odc. 61-100, 111-152, 167-172),
 Jakub Kowalczyk
Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil
Tekst piosenki: Dariusz Kosmowski (odc. 68)
Dźwięk: 
 Łukasz Fober,
 Adam Łonicki
Wystąpili:
 Bernard Lewandowski – 
 Ben Tennyson (odc. 1-100),
 Turbin Wodny (odc. 1), 
 Szara Materia (odc. 8)
 Antoni Scardina – 
 Ben Tennyson (odc. 101-180),
 Simon  (odc. 16),
 Billy Milion (odc. 36),
 Błąd (odc. 78-80),
 Kevin (odc. 82, 85, 99),
 Ryan (odc. 92),
 chłopiec (odc. 130)
 Zbigniew Konopka –
 Kulopłot, 
 kolega Maksa z drużyny badmintona #1 (odc. 7),
 pogodyn #3 (odc. 11, 46, 68),
 Vin Ethanol (odc. 20, 96, 111, 119-120, 126),
 szef świstaków (odc. 28),
 Melvin (odc. 31),
 Wielki Najeźdźca (odc. 79-80),
 Czaszka (odc. 86)
 Przemysław Nikiel – 
 Czteroręki,
 kolega Maksa z drużyny badmintona #2 (odc. 7),
 pogodyn #1 (odc. 11, 46, 68, 95, 125, 142, 152),
 Hex (odc. 52, 71, 88, 103, 156),
 Steve (odc. 56, 84, 111),
 spiker Radia Harmonii (odc. 69)
 Piotr Bąk –
 Dziadek Max,
 Kraab (odc. 38)
 Joanna Pach-Żbikowska – 
 Gwen Tennyson,
 Czteroręki (Gwen) (odc. 4)
 Dariusz Błażejewski – 
 Steve (odc. 2), 
 Szara Materia (odc. 3, 5), 
 Inferno (odc. 5, 11, 13-14, 16-18, 22, 24, 26-27, 29, 31, 40, 51, 53, 55, 65-66, 69, 71, 78, 85, 87, 90, 94, 96-97, 103, 107, 109-110, 114, 121-122, 126, 129-130, 132-134, 137, 140, 144-145, 151, 156-157, 159-161, 165, 167-172, 176-180), 
 student #3 (odc. 7),
 golfista (odc. 28),
 Buddy (odc. 30),
 kolega Melvina (odc. 31),
 Heat Blast (odc. 31),
 Acid Breath (odc. 35, 86),
 roboty Billy'ego Miliona (odc. 36),
 Vilgax (odc. 53, 67, 76-79),
 król naleśników (odc. 56),
 Lord Decybel (odc. 57, 153, 159),
 króliczek (odc. 57),
 Remi (odc. 61),
 Bill (odc. 84, 112),
 Tevin (odc. 91),
 właściciel sklepu (odc. 93),
 pogodyn #3 (odc. 95, 125, 142, 152),
 Polar Twain (odc. 104, 138, 167-172),
 Kraab (odc. 105),
 Bismarck (odc. 117),
 policjant (odc. 124),
 Antoni Karaludzki (odc. 127, 154),
 Hex (odc. 141, 145, 173-177),
 Doktor Pang (odc. 157),
 Imperator Milleous (odc. 167-172)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – 
 jeden z kujonów (odc. 6), 
 Inferno (odc. 9-10, 44-45)
 Sebastian Machalski – 
 Upgrade (Gwen) (odc. 4),
 Mucha (odc. 6-8, 17, 19-20, 23, 30, 38-40, 50, 57-58, 67, 71, 82, 118), 
 Turbin Wodny (odc. 7, 14, 20, 24, 31, 38-40, 46, 50, 54, 57-58, 65, 68, 74-75),
 J.T. (odc. 15),
 nagrodziciel (odc. 21),
 kaskader (odc. 22),
 Upgrade (odc. 31-32, 35, 38-40),
 Robert Bobert (odc. 51),
 Jim (odc. 70),
 Wendworth (odc. 94)
 Jakub Jankiewicz – Kevin (odc. 101, 107-109, 112, 119-132, 136, 141, 147-148, 153, 155, 163-164, 167-172)
 Jacek Król – 
 Tim z buszu (odc. 21, 54, 90, 102, 133, 154, 166),
 agent Michaela Morningstara (odc. 22),
 ratownik (odc. 24),
 Pacak (odc. 81, 100, 111, 114, 116, 121, 125, 131, 147, 150-151, 153, 166-172, 179),
 Reginald (odc. 94),
 Tetrax (odc. 105, 167-172),
 Phil (odc. 135),
 Troy (odc. 142),
 Kiks (odc. 174-176)
 Jakub Wieczorek –
 Carl (odc. 32),
 Vilgax (odc. 39-41, 45-46, 167-172),
 Cyborg (odc. 48),
 Skalniak (odc. 45-46, 62-65, 68, 76-77, 79-80, 88-89, 91, 98-101, 105-106, 108, 110, 112, 117-118, 120, 123, 127-128, 130, 132, 136, 138, 143, 148-149, 153-154, 156, 178),
 Gniew (odc. 84, 90-91, 97, 103, 105-107, 111, 120, 126, 128-129, 135, 140-141, 149, 162-163, 167-172, 176, 180),
 Rycerz 1 (odc. 158)
 Adam Bauman –
 Gigantozaur (odc. 82-83, 85, 88-89, 92-93, 98-101, 108, 110, 112, 115, 117, 119, 123-124, 127-129, 131, 135-137, 139, 146-147, 149, 152-155, 158, 162, 164, 167-172, 180),
 Phil (odc. 105, 111, 119-120),
 Kieł (odc. 109, 163),
 Ochroniarz (odc. 156),
 Pan Bisiek (odc. 161),
 Skalniak (odc. 167-172)
oraz:
 Wojciech Żołądkowicz – 
 Diamentogłowy (odc. 4, 10, 13, 20-21, 25, 28, 30-31, 33, 36, 39-41, 44, 46, 48, 52, 55, 59, 61, 67, 69-70, 77, 80, 83, 88, 92, 95, 98, 107, 111-112, 119-120, 127, 130, 142, 145, 147, 152, 158, 167-172, 176, 178),
 Phil (odc. 4, 81),
 Melvin (odc. 91),
 Solar Twain (odc. 138),
 Błąd (odc. 160, 162, 167-172)
 Janusz Wituch – 
 Szybcior, 
 Bruce (odc. 7), 
 klaun Artie (odc. 7), 
 student #2 (odc. 7),
 Brudny Dobbs (odc. 20),
 drwal (odc. 31),
 XLR8 (odc. 31),
 jeden z górników (odc. 62),
 strażnik (odc. 75),
 komentator (odc. 76),
 Polar Twain (odc. 87),
 przewodnik Hidaki (odc. 89),
 Harold (odc. 95),
 lokaj Billy'ego Miliona (odc. 98, 113),
 Cornelius Hartfield (odc. 103),
 Dean Dean Adine, rektor uczelni (odc. 110),
 Mac (odc. 115),
 strażnik w banku (odc. 127),
 Jetray (odc. 133, 140, 142-143, 148, 150, 157, 160, 162-164, 166-172, 179),
 mechanik (odc. 145),
 pogodyn #2 (odc. 152),
 Al Kazam (odc. 156),
 Przebłysk (odc. 174)
W pozostałych rolach:
 Dariusz Odija – 
 Inferno (odc. 1), 
 zawodnik (odc. 2), 
 sędzia (odc. 2)
 Julia Kołakowska-Bytner – 
 Sally (odc. 1),
 I.J. Crowling (odc. 25),
 Carol McCarol (odc. 51),
 przewodniczka (odc. 54),
 Mary Jo (odc. 59),
 Czarodziejka (Heather) (odc. 66),
 Penny (odc. 115),
 Spleen (odc. 117, 160),
 Violeta Salazar (odc. 178)
 Bartosz Wesołowski – 
 chłopak Sally (odc. 1), 
 Kyle (odc. 2, 112), 
 student #1 (odc. 7),
 Michael Morningstar (odc. 22, 66),
 Tetrax (odc. 38),
 Antyzając (odc. 60),
 kolega Jima (odc. 70),
 Stuart (odc. 130),
 juror (odc. 132),
 Operator kamery 2 (odc. 154)
 Mikołaj Klimek – 
 Żelazny Kyle (odc. 2),
 Karl (odc. 32),
 Czaszka (odc. 35),
 tata Billy'ego Miliona (odc. 36),
 policjant (odc. 44, 49)
 Wojciech Chorąży – 
 Bill (odc. 2),
 Hex (odc. 14, 25),
 LaGrange (odc. 20, 27, 51, 96, 111, 124, 144, 164),
 członek ekipy filmowej (odc. 22),
 Dzikie Pnącze (odc. 23, 31-32, 37-40, 52, 54, 74),
 menadżer Lasertonu (odc. 36),
 policjant (odc. 57),
 Adolfo (odc. 114),
 strażnik Randy (odc. 147)
 Przemysław Wyszyński – chłopak na widowni (odc. 2)
 Jarosław Boberek – 
 Maurice (odc. 3, 33-34, 56-57, 62, 94, 100, 122, 137, 149-150, 174), 
 Zombozo (odc. 7, 35, 49, 57, 67, 75, 86, 91, 110, 123, 134, 151, 162),
 Xingo (odc. 26, 65, 117, 121, 160, 167-172),
 Król Koil (Król Węży) (odc. 59, 74),
 Solar Twain (odc. 87, 104),
 Błyskobłądek (odc. 96, 105, 107, 124, 126),
 Phil (odc. 146, 166-172),
 Operator kamery 1 (odc. 154),
 Rycerz 2 (odc. 158),
 Spiker z reklamy (odc. 159)
 Waldemar Barwiński – 
 Hex (odc. 4, 48), 
 ręka Świniomutanta (odc. 6)
 Agnieszka Fajlhauer – 
 sprzedawczyni (odc. 4),
 mama Billy’ego Miliona (odc. 9)
 Krzysztof Cybiński – 
 sprzedawca rękawic (odc. 4), 
 policjant (odc. 4),
 Kraab (odc. 64)
 Grzegorz Drojewski – 
 Nugget (odc. 6),
 Olivier (odc. 14),
 Szara Materia (odc. 20, 28, 31, 33, 37-42, 47, 53, 56, 59, 61, 63-64, 78)
 Cezary Kwieciński – 
 głowa Świniomutanta (odc. 6), 
 Doktor Animo (odc. 8, 29, 42, 50)
 Mateusz Weber – 
 Minitaur (odc. 6),
 Dzikie Pnącze (odc. 9-10, 19, 43-44),
 Ryan (odc. 16),
 króliczek (odc. 18)
 Paweł Galia – 
 trener Keene (odc. 7),
 Wapniak Bob (odc. 19),
 staruszek (odc. 24),
 bileter (odc. 25),
 Lester (odc. 29)
 Krzysztof Szczepaniak – ochroniarz (odc. 8)
 Marek Robaczewski – przewodnik (odc. 8)
 Olaf Marchwicki – Billy Milion (odc. 8, 43)
 Cezary Nowak – 
 pogodyn #2 (odc. 11, 46, 68, 95, 125, 142),
 Para Buch (odc. 15, 17, 30, 44, 55, 70, 72, 81, 93, 115, 131, 140, 156, 158, 167-176),
 Doktor Animo (odc. 31, 37, 69, 106, 136, 143, 165),
 Tetrax (odc. 64),
 komputer statku Vilgaksa (odc. 67),
 Wieczny Rycerz (odc. 82, 85, 89, 91-92, 97, 99, 107-108, 111-113, 116, 119-120, 122, 146),
 Jeffrey (odc. 123),
 Breako 1-9 (odc. 135, 147),
 pszczelarz (odc. 139),
 Bizmark (odc. 160),
 Policjant #1 (odc. 167-172)
 Brygida Turowska – 
 Wytworna Niania (odc. 12),
 pani reżyser (odc. 22),
 Komal (odc. 27),
 pracowniczka sklepu (odc. 100),
 ciocia Kathy (odc. 122),
 Królowa Pszczół (odc. 127, 139, 150),
 Profesor Lux (odc. 133),
 mamcia (odc. 138)
 Joanna Domańska – Maxine (odc. 16)
 Artur Kaczmarski –
 Lord Decybel (odc. 18),
 dentysta (odc. 48),
 Acid Breath (odc. 49)
 Aleksandra Kowalicka – 
 aktorka grająca Jennę (odc. 22),
 Kudłata (odc. 24, 35)
 Hubert Ryżów – fan I.J. Crowling (odc. 25)
 Michał Konarski – Gax (odc. 37-39)
 Andrzej Chudy – Phil (odc. 38-40)
 Anna Szymańczyk – Kapitan McKate (odc. 41)
 Karol Osentowski – Simon (odc. 43)
 Anna Apostolakis – staruszka (odc. 44)
 Wojciech Paszkowski – 
 Ben jako staruszek (odc. 45),
 Yawk (odc. 47)
 Mateusz Narloch – 
 Lenny (odc. 47),
 Phil Junior (odc. 166)
 Martyna Kowalik – Kudłata (odc. 49)
 Ewa Prus – przewodniczka (odc. 64)
 Wojciech Machnicki –
 policjant (odc. 72),
 sprzedawca dzwonków (odc. 94),
 Dentysta z wyobraźni (odc. 157),
 Generał (odc. 173),
 Zombozo z przyszłości (odc. 173),
 Phil (odc. 177)
 Igor Borecki –
 Billy Milion (odc. 73, 98, 113, 119-120),
 Simon (odc. 92, 119-120)
 Elżbieta Jędrzejewska –
 Lady Wilhelmina Warwick (odc. 85),
 Maxine, mama Simona i Ryana (odc. 92),
 żona Harolda (odc. 95),
 Szasta (odc. 100),
 Niania Koszmar (odc. 102),
 Królowa Rozpaczalska (odc. 121),
 babcia Maksa (odc. 122),
 staruszka (odc. 123)
 Agnieszka Głowacka – Kudłata (odc. 86)
 Natalia Jankiewicz – 
 Farciara (odc. 121),
 Doktor Karen (odc. 165)
 Beata Łuczak – sprzedawczyni (odc. 127)
 Klementyna Umer – 
 Mary Jo (odc. 143),
 Kudłata (odc. 151),
 Słonko (odc. 152),
 Dziennikarka (odc. 172),
 Maxine Sez (odc. 175)
 Dorota Furtak – 
 Shasta Fay (odc. 156),
 Jen (odc. 157),
 Helen Troy (odc. 159)
 Aleksander Sosiński – Szymuś Kieł (odc. 163)
 Maksymilian Michasiów – Glorff (odc. 167-172)
 Jacek Kopczyński – Azmuth (odc. 167-172)
 Sebastian Perdek – Największy (odc. 167-172)
 Tomasz Olejnik – Xerge (odc. 173-176)
 Grzegorz Pawlak – 
 Animo (odc. 174),
 Bobo (odc. 177-180)
 Jan Butruk – Ben Tennyson z przyszłości (odc. 174-176)
 Andrzej Młynarczyk – Agent 6 (odc. 177-180)
 Patryk Siemek – Rex Salazar (odc. 177-180)
 Piotr Tołoczko – Zębal
 Paweł Wojtaszek – Weterynarz
 Dominika Kachlik
 Karolina Bacia
 Otar Saralidze
 Marta Dobecka
 Tomasz Jarosz
 Bożena Furczyk
 Mateusz Kwiecień
 Julia Trembecka
 Laura Samojłowicz
 Patrycja Chlibyk
 Aleksander Janiszewski
 Jan Staszczyk
 Maciej Więckowski
 Grzegorz Grabowski
 Jakub Kondrat
 Damian Kulec
 Wojciech Urbański
 Antonina Żbikowska
 Aleksandra Nowicka
 Marta Wiejak
i inni
 
Wykonanie piosenek: 
 Ludwina Pol
i inni
 
Lektor:
 Paweł Bukrewicz (tytuły odc. 1-60; napisy ekranowe w odc. 1-60),
 Artur Kaczmarski (tytuły odc. 61-172; napisy ekranowe w odc. 61-172; tyłówka w odc. 2, 15)

Spis odcinków

Przypisy 

Filmy z serii Ben 10
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016